Пётр Худяко́в:
 Худяков, Пётр Кондратьевич (1858—1935) — русский инженер-механик, профессор Императорского Московского технического училища.
 Худяков, Пётр Николаевич (1923—1993) — полный кавалер ордена Славы.
 Худяков, Пётр Яковлевич (1931—2009) — Герой Социалистического Труда.